Cieki w Polsce
 Jelenia Struga – potok, dopływ Jedlicy
 Jelenia Struga – struga, dopływ Masłówki

Przypisy